Maro Litra (Μάρω Λύτρα), född 3 november 1970, är en grekisk sångerska.

Album 
2005 Μικρές αμαρτίες
2007 Η Μηχανή του Χρόνου

Singlar 
2005 Υπάρχει άλλη
2007 Η Μηχανή του Χρόνου

Musikvideor 
2005 Υπάρχει άλλη
2005 Θέλω να σου πω
2007 Η μηχανή του χρόνου
2007 Μετάνιωσα
2009 Κάνεις λάθος

Födda 1970
Grekiska sångare
Kvinnor
Levande personer